Moi est un pronom personnel et un nom masculin.

Concepts 
Moi est un concept qui peut désigner :
 Moi, concept littéraire ;
 Moi, concept psychanalytique ;
 Moi absolu de Fichte, concept métaphysique central chez Johann Gottlieb Fichte. Voir aussi Ego ;
 Moi transcendantal.

Sigle 

MOI est un sigle qui peut désigner :
 main-d'œuvre immigrée.

Localité 

 Moi, une localité de Norvège.

Patronyme 

 Daniel arap Moi (1924-2020), président de la République du Kenya, de 1978 à 2002 ;
 Stephen Moi (1954-), boxeur kényan.

personnage fictif
Moi, personnage fictif de la série britannique Doctor Who.

Œuvres 

 Moi, comédie d'Eugène Labiche (1864) ;
 Moi, film américain de Malcolm St. Clair (1926).

Voir aussi 
 Ça plane pour moi, chanson de Plastic Bertrand (1978) ;
 Et moi, et moi, et moi, chanson de Jacques Dutronc (1966) ;
 Identité du moi ;
 Moi aussi je peux,  court métrage dramatique iranien d'Abbas Kiarostami (1975) ;
 Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, film allemand réalisé par Uli Edel (1981) ;
 Moi, Daniel Blake, film franco-britannique réalisé par Ken Loach (2016) ;
 Moi... Lolita, chanson de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, interprétée par Alizée (2000) ;
 Moi président de la République, anaphore de François Hollande lors de la campagne électorale présidentielle française de 2012 ;
 .

Patronyme africain